Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1984 war die 13. Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM).

Meisterschaft 

Es wurden sechs Rennen ausgetragen. Das erste Rennen fand am 1. Juli auf dem Norisring und das letzte Rennen der Saison am 23. September auf dem Nürburgring statt.
Die Saison 1984 startete sehr spät. Es wurden neben den drei DRM-Rennen auf dem Norisring, in Diepholz und auf dem Nürburgring drei Rennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft mit in die DRM-Wertung aufgenommen.

Stefan Bellof gewann auf einem Porsche 956 mit 80 Punkten die Meisterschaft.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Folgende Fahrer kamen in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Deutsche-Rennsport-Meisterschafts-Saison
Motorsportsaison 1984